Pusillina pseudoareolata är en snäckart som först beskrevs av Waren 1974.  Pusillina pseudoareolata ingår i släktet Pusillina och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pseudoareolata